Dettingen peut faire référence à :
 Dettingen an der Erms, commune de l'arrondissement de Reutlingen, Bade-Wurtemberg, Allemagne
 Dettingen an der Iller, commune de l'arrondissement de Biberach, Bade-Wurtemberg, Allemagne
 Dettingen unter Teck, commune de l'arrondissement d'Esslingen, Bade-Wurtemberg, Allemagne
 Dettingen, partie de la ville de Rottenburg am Neckar (Bade-Wurtemberg)
 Dettingen, partie de la commune de Karlstein am Main (Bavière), où s'est déroulée la bataille de Dettingen